gromada Grodzisk (powiat grodziskomazowiecki)
 gromada Grodzisk (powiat miński)
 gromada Grodzisk (powiat siemiatycki)

także:
 gromada Grodzisk Mazowiecki (powiat grodziskomazowiecki)
 gromada Grodzisk Wielkopolski (powiat nowotomyski)